Mon kan syfta på:

 Mon (folk) – ett folk från Burma
 Mon (språk) – ett austroasiatiskt språk
 Mon (symbol) – en form av japanska symboler
 Mon (mynt) – ett äldre japanskt myntslag

Geografi

Belgien 
1 Mons,

Indien 
5 Mon (ort), Nagaland, 
6 Mon (distrikt), Nagaland,

Kamerun 
7 Mon (vattendrag i Kamerun), Västra regionen,

Myanmar 
8 Monstaten, region,

Schweiz 
10 Mon, Schweiz, ort i kantonen Graubünden,

Storbritannien
11 Ynys Môn – en brittisk ö, se Anglesey

Sverige
12 Mon, Leksands kommun – en by i Leksands kommun, Sverige
12 Mon, Tibro kommun – en småort i Tibro kommun, Sverige
12 Mon, Dals-Eds kommun – en by i Dals-Eds kommun, Sverige

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar